IOP est un sigle qui peut signifier :
 Institut océanographique de Paris ;
 Intraocular pressure (en français, tension oculaire) ;
 Institute of Physics ;
 Input-Output Processor, une ligne de processeurs PDA XScale d'Intel, depuis revendue à Marvell Technology Group ;
 installation ouverte au public ;
 Independent Olympic Participants, des participants aux Jeux olympiques dont les pays n'ont pas de comité reconnu par le CIO. IOP est le pseudo-code pays du CIO pour désigner la délégation des « participants olympiques indépendants » et des « participants paralympiques indépendants ». C'est le groupe des athlètes serbes, monténégrins et macédoniens invités à participer aux jeux olympiques et paralympiques d'été à Barcelone en 1992.